Ґайлюнай (Вільнюський район)
 Ґайлюнай (Друскінінкайська самоуправа)
 Ґайлюнай (Йонішкіський район)
 Ґайлюнай (Каунаський район)
 Ґайлюнай (Молетський район)
 Ґайлюнай (Паневежиський район)
 Ґайлюнай (Расейняйський район)
 Ґайлюнай (Укмергський район, село)
 Ґайлюнай (Укмергський район, хутір)
 Ґайлюнай (Шяуляйський район)